Subterra  Gorem (ゴーレム, Gōremu) es un personaje ficticio del anime Bakugan, Gorem está basado en un Golem Gigante con aspecto Egipcio con un escudo que puede debilitar el Poder G de cualquier Bakugan que le golpee.

Características 
{| class="wikitable"
|-
!Nombre
!Atributo
!Especie
!Poder G
!Cartas de Habilidad
|-
|-
|-
|Subterra Gorem
|*Subterra (Tierra)
|Gigante
|380G
|Mega ImpactoCarta de Personaje

|-
|}

En el Anime 
Subterra Gorem (versión original, サブテラ・ゴーレム, Sabutera Gōremu) es el Guardián Bakugan de Julie Makimoto. Él es realmente cariñoso y ve a Julie como su pareja perfecta. Es realmente protectivo de Julie y un formidable oponente en batalla también.

Martillo Gorem 
Martillo Gorem (versión inglesa Hammer Gorem) es la evolución de Gorem, el color de él y de su armadura cambian, en este caso amarillo como color primario. El posee un martillo y cuernos que recuerdan a los de un toro. Su Poder G incrementa y pierde su escudo en este estado. 

Gorem evoluciona en Martillo Gorem (versión original アムメル ゴレム Hammer Sabutera Gōremu) en medio de una batalla con Clayf, uno de los Seis Legendarios Soldados de Vestroia. Gorem posee ahora un martillo y tiene una pizca de colores invertidos, así como dos poderosos cuernos. El obtiene también un incremento de poder considerable.

En el Episodio 47, cuando Billy y Julie hablan unos con otros, Gorem y el Guardián Bakugan de Billy, Cycloid, discuten sobre lo difícil que es entender a los humanos, y que ambos deberían cambiar el sujeto...

Características 
{| class="wikitable"
|-
!Nombre
!Atributo
!Poder G
!Cartas de Habilidad
|-
|-
|-
|Martillo Gorem
|*Subterra (Tierra)
|530G
|Mega ImpactoCarta de Personaje

|-
|}

Véase también 
Bakugan

Personajes de manga y anime